Christian von Hammerstein ist der Name folgender Personen:

* Christian von Hammerstein (Landwirt) (1769–1850), deutscher Offizier, Landwirt und Autor
 Christian von Hammerstein (Jurist, 1887) (1887–1963), deutscher Jurist
 Christian von Hammerstein (Jurist, 1933) (1933–2019), deutscher Verwaltungsjurist